Фюресдал () — коммуна в губернии Телемарк в Норвегии. Административный центр коммуны — город Фолкестадбюэн. Официальный язык коммуны — нюнорск. Население коммуны на 2007 год составляло 1375 чел. Площадь коммуны Фюресдал — 1280,6 км², код-идентификатор — 0831.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

См. также 
 Коммуны Норвегии

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии